2 miejscowości w Polsce:
 Wygranka – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Kłoczew
 Wygranka – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Krzykosy